Falso Dimitri es el nombre que se ha dado a los varios personajes que pretendieron ser el Zarévich Dimitri Ivánovich de Rusia, fallecido en 1591:

 Dimitri I «El Falso» 
 Dimitri II «El Falso»
 Dimitri III «El Falso»

La pretensión de hacerse pasar por un rey muerto tenía varios precedentes, el más cercano los que pretendieron ser el rey Sebastián de Portugal, muerto en la Batalla de Alcazarquivir, y que dieron origen al concepto de sebastianismo.

Historia del Imperio ruso